Sympathy for the Devil () — мини-альбом словенской индастриал-группы Laibach, вышедший в 1988 году.

На Sympathy for the Devil присутствуют 7 кавер-версий песни «Sympathy for the Devil» группы The Rolling Stones.

Список композиций 
 «Sympathy for the Devil (Time for a Change)» (Jagger/Richards) — 5:43
 «Sympathy for the Devil (Dem Teufel Zugeneigt)» (Jagger/Richards) — 4:54
 «Sympathy for the Devil (Anastasia)» or «Anastasia» (Laibach) — 5:32
 «Sympathy for the Devil (Who Killed the Kennedys)» [instrumental] (Jagger/Richards) — 5:53
 «Sympathy for the Devil (Who Killed the Kennedys)» (Jagger/Richards) — 7:04
 «Sympathy for the Devil (Soul to Waste)» (Jagger/Richards) — 4:52
 «Sympathy for the Devil» (Jagger/Richards) — 7:52
 «Sympathy for the Devil (Soul to Waste)» [instrumental] (Jagger/Richards) — 7:52

Альбомы Mute Records
The Rolling Stones
Альбомы Laibach